Vladimir Nikiforov (1986-), estoński bokser
 Vladimir Nikiforov (1987-), amerykański hokeista pochodzenia litewskiego